Glos — comuna francesa na região administrativa da Normandia, no departamento Calvados
 Michael Glos — político alemão afiliado ao partido CSU
 Glos-sur-Risle — comuna francesa na região administrativa da Normandia, no departamento de Eure
 Glos-la-Ferrière — comuna francesa na região administrativa da Baixa-Normandia, no departamento Orne

Desambiguação